Монтемайор () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кордова, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампиния-Сур. Занимает площадь 58 км². Население 4114 человек (на 2010 год). Расстояние 32 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Montemayor

Муниципалитеты Кордовы
Населённые пункты Кордовы